Westerberg är ett svenskt efternamn,som kan skrivs på olika sätt . Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med skrivsätten
 Westerberg 4 072
 Vesterberg 1 462
 Wästerberg 39
 Västerberg 24
 Westerbergh 22
 Waesterberg 18
Totalt blir detta 5 637 personer.

Personer med efternamnet Westerberg eller med varianter av detta namn

A
 Alf Westerberg (född 1960), fotbollstränare
 Amanda Sandborg Waesterberg, (1842–1918), tonsättare av frikyrkliga psalmer
 Anders Westerberg, flera personer
 Anders Westerberg (serietecknare) (född 1964), serieskapare och illustratör
 Anders Westerberg (ämbetsman) (född 1940), präst och ställföreträdande generaldirektör
 Anders Peter Westerberg (1828–1909), läkare och riksdagsman
 Anette Westerberg (född 1960), friidrottare
 Arne Westerberg (1917–2001), bergsingenjör och bruksdisponent
 Augusta Westerberg (1865–1959), seminarierektor
 Axel Westerberg (1861–1920), industriman

B
 Bengt Westerberg (född 1943), politiker, folkpartist
 Berndt Westerberg (1902–1979), skådespelare
 Birgit Westerberg (aktiv 1940–1944), friidrottare
 Björn Westerberg (1945–2014), fotbollstränare
 Björn Westerberg (arkitekt) (1930–2013)

C
 Caj Westerberg (född 1946), finländsk diktare och översättare
 Charles Westerberg (1889–1963), entreprenör, Nyköping

D
 Dennis Westerberg (född 1970), artist, låtskrivare, musiker

E
 Eddie Westerberg (född 1928), konstnär
 Einar Westerberg (1893–1976), militärläkare
 Emil Westerberg (1844–1925), xylograf
 Erik Westerberg (1897–1985), idrottsman verksam inom cykel-, motorcykel- och bilsport
 Erik Westerberg (tidningsman) (1915–2010)
 Ernst Westerberg (1889–1972), inspicient, filmfotograf, stillbildsfotograf
 Eva Westerberg (född 1981), politisk redaktör

F
 Folke Westerberg, flera personer
 Folke Westerberg (företagsledare) (1915–1985), ingenjör och industriman
 Folke Westerberg (maskiningenjör) (1895–1972), ingenjör och industriman

G
 Gabriel Westerberg (omkring 1754–?), målare
 Gunnar O. Westerberg (1920–2001), civilingenjör, företagsledare
 Gustava Westerberg-Mæchel (1754–1784), etsare
 Gösta Westerberg (1915–1959), pianist, textförfattare och kompositör av populärmusik

H
Hans Westerberg (född 1921), ingenjör, företagare, Nyköping
Hans Westerberg (1935–2016), läkare och specialist i gynekologi och obstetrik, Katrineholm
 Harald Westerberg (1885–1959), möbelfabrikör och antikvitetshandlare
 Henry Westerberg (1901–1991), ingenjör
 Hjalmar Westerberg (aktiv på 1800-talet), konstnär och författare
 Hugo Westerberg (1880–1946), civilingenjör och grafiker

J
 Jan Westerberg (1917–1994), ingenjör
 Jan Olov Westerberg (född 1961), museiman
 Jesper Westerberg (född 1986), fotbollsspelare
 Johan August Westerberg (1836–1900), arkitekt och politiker
 Johan Lorens Westerberg (1700-talet), målare
 John Westerberg (1907–1995), kompositör, textförfattare, gitarrist och sångare
 Jonathan Westerberg (född 1994), schackspelare

K
 Karin Westerberg (född 1982), pianist och sångerska
 Karl Vesterberg, sol-och-vårman
 Karl Albert Vesterberg (1863–1927), kemist och agrogeolog
 Karl-Arne Westerberg (född 1929), aktivist inom narkotikaområdet

L
 Lars Westerberg, flera personer
 Lars Westerberg (politiker) (1929–1983), politiker
 Lars Westerberg (företagsledare) (född 1948), cvilekonom, civilingenjör, företagsledare
 Lennart Westerberg (född 1917), diplomat och ambassadör
 Lola Westerberg (född 1928), textilkonstnär

M
 Maria Westerberg, flera personer
 Maria Westerberg (designer) (född 1977), designer, inredningsarkitekt, konstnär och programledare
 Maria Westerberg (konstnär) (född 1968), skulptör och författare
 Marianne Westerberg (1924–2004), tecknare och konstnär
 Martin Westerberg (1892–1963), arkitekt
 Mia Westerberg (1861–1925), målare och konsthantverkare

N
 Niki Westerberg (född 1967), kommunikationsexpert
 Nils Westerberg (1876–1924), civilingenjör och professor

O
 Oswald Westerberg (1868–1934), arkitekt

P
 Per Westerberg (född 1951), politiker

R
 Richard Westerberg (född 1970), fotbollstränare

S
 Sam Vesterberg (född 1951), sångare
 Sonja Westerbergh (1932–2018), skådespelare
 Staffan Westerberg (född 1934), regissör, manusförfattare, skådespelare
 Sten Westerberg (1884–1956), civilingenjör och industriman
 Stig Westerberg (1918–1999), hovkapellmästare, dirigent och pianist
 Stina Westerberg (född 1962), musiker, kulturadministratör, generaldirektör
 Sven Westerberg (1945–2018), författare av kriminalromaner
 Sven Wästerberg (1914–1956), målare och tecknare
 Sven Westerberg (konstnär) (1930–2006), teckningsläre och konstnär
 Sven-Erik Westerberg (1925–1959), fotbollsspelare

U
 Ulf Westerberg (född 1941), politiker och ämbetsman

Y
 Yngve Westerberg (1906–1981), kompositör

Källor 

Svenska efternamn